In de onderstaande lijst van begraafplaatsen alle Nederlandse begraafplaatsen met oorlogsgraven onder verantwoordelijkheid van de Commonwealth War Graves Commission.

|}

Zie ook

 Lijst van militaire begraafplaatsen in Nederland

 
Oorlogsgraven, Commonwealth War Graves Commission, Nederland
Begraafplaatsen